Collingridge ist der Familienname folgender Personen:

 David Collingridge (1945–2005), britischer Technikforscher
 Emma Rose Collingridge (* 1998), britisches Model und Schönheitskönigin
 Graham Collingridge (* 1955), britischer Neurowissenschaftler
 Vanessa Collingridge, Autorin und Hörfunksprecherin

Siehe auch:
 Collingridge-Dilemma (auch: "Steuerungs- oder Kontrolldilemma"), methodische Zwickmühle